Бребени има више значења:

 Бребени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Бребени (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Бребени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Бребени (Олт), општина у округу Олт у Румунији